Adelinde Cornelissen (1979-), cavalière de dressage néerlandaise ;
 Christiaan Cornelissen (1864-1942), instituteur syndicaliste, auteur et économiste communiste libertaire néerlandais ;
 Hans Cornelissen (1956-), acteur néerlandais
 Marije Cornelissen (1974-), femme politique néerlandaise ;
 Ton Cornelissen (1964-), joueur de football néerlandais.

Homonymie de patronyme